Look at Me, del inglés «mírame», puede referirse a:

«Look at Me», canción de John Lennon;
«Look at Me», canción de Geri Halliwell;
«Look at Me», canción de Black Kids;
«Look at Me», canción de XXXTentacion.